wiw – vecchio codice ISO 639-3 della lingua wirangu